Абунданций — многозначное имя собственное:

 Флавий Абунданций — восточно-римский политический деятель конца IV века.
 Абунданций — восточноримский политический деятель первой четверти V века.

См. также 
 Абонданций (умер в 304 году в Риньяно-Фламинио) — диакон, священномученик.
 Абунданция (значения)